Caunus bezeichnet:

 lateinischer Name von Kaunos
Titularbistum Caunus
Caunus oder Kaunos, siehe Kaunos (Mythologie)